Геленджикский переулок:

 Геленджикский переулок — переулок в Новороссийске Краснодарского края
 Геленджикский переулок — переулок в Ростове-на-Дону

См. также 

 Геленджикская улица
 Геленджикский проезд — проезд в Краснодаре